Unity Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Unity Township (Illinois)
 Unity Township (Ohio)
 Unity Township (Pennsylvania)